Dickinsonia brachina är en ringmaskart som beskrevs av Wade 1972. Dickinsonia brachina ingår i släktet Dickinsonia, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
brachina